Мильх:
 Мильх, Клара — австрийская пловчиха, призёр Олимпийских игр.
 Мильх, Эрхард — немецкий военный деятель, генерал-фельдмаршал (19 июля 1940). 
 эль-Мильх — крупное солёное озеро в центральной части Ирака.